A szputnyik (cirill betűkkel: спутник, magyar jelentése: útitárs, nőnemű alakja: спутница /szputnyica/) az alábbiakat jelentheti:
 Szputnyik–1 vagy PSZ–1 műhold, az első mesterséges hold
 Szputnyik–2 műhold
 Szputnyik–3 műhold
 Szputnyik–4 műhold
 Szputnyik–5 műhold
 Szputnyik–6 műhold
 Szputnyik–7 műhold
 Szputnyik–9 műhold
 Szputnyik–10 műhold
 Venyera–1 műhold, eredetileg Szputnyik–8 volt a neve
 Szputnyik–24, a szovjeteknek a Mars feltérképezéséhez szánt műholdja
 Szputnyik (8K71PSZ)  hordozórakéta
 Szputnyik, szívecském! (1999), Murakami Haruki regénye
 Szputnyik folyóirat
 Szputnyik-válság, egy hidegháborús esemény
 Szputnyik Hajózási Társaság, 2008–2015 között működött, Bodó Viktor vezetésével alakult független színház
 Szputnyik, kitalált szereplő a Robert Vince rendezte 2009-es amerikai-kanadai családi filmben, az Űrkölykökben
 ISZ–59 Szputnyik kétcsövű vadászpuska
 Szputnyik szovjet kísérleti folyami hordszárnyas hajó
 SZMZ–NAMI–086 Szputnyik szovjet kisautó
 Szputnyik szovjet sztereó fényképezőgép
Szputnyik V orosz Covid–19 elleni védőoltás, vakcina